Те саме, що й каплиця.

Інше 
 Капличка — ботанічний заказник у Вінницькій області.
 Капличка — комплексна пам'ятка природи в Івано-Франківській області.
 Капличка — малюнок Т. Г. Шевченка.